Mužská dvouhra Rolex Paris Masters 2022 probíhala na přelomu října a listopadu 2022. Do singlové soutěže pařížského tenisového mastersu hraného na tvrdém povrchu AccorHotels Arena nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace se probojovalo osm tenistů, z toho sedm řádně po výhrách ve dvou kolech a jeden jako šťastný poražený. Obhájcem titulu byl Srb Novak Djoković, který prohrál ve finále.

Španělé Carlos Alcaraz a Rafael Nadal vstoupili do turnaje jako soupeři o post světové jedničky ve dvouhře. Nadalova prohra ve druhém kole s Tommy Paulem a Alcarazův postup do třetího kola znamenaly, že mladší z tenistů Alcaraz setrval na čele klasifikace i po skončení turnaje. Sám Alcaraz si mohl zajistit, že na nejvyšší pozici ukončí probíhající sezónu v případě zisku titulu. Ve čtvrtfinále ale skrečoval utkání v tiebreaku druhého setu proti Holgerovi Runovi. Trhlina ve vnitřním šikmém svalu břišním levé části stěny jej vyřadila z navazujícího Turnaje mistrů i konečné fáze finále Davis Cupu.

Félix Auger-Aliassime, Andrej Rubljov, Taylor Fritz a Hubert Hurkacz usilovali na turnaji o dvě zbývající postupová místa pro turínský Turnaji mistrů. Fritz a Hurkacz, kteří potřebovali pro kvalifikaci na pařížském turnaji triumfovat, prohráli shodně ve druhém kole. Fritz se kvalifikoval dodatečně po odhlášení Alcaraze. 

Francouz Gilles Simon startující na divokou kartu odehrál poslední kariérní turnaj. Po těsný třísetových výhrách na Murrayem a Fritzem ho ve třetím dole zastavil Auger-Aliassime.

Vítězem se stal Dán Holger Rune, který ve finále zdolal obhájce titulu Novaka Djokoviće po třísetovém průběhu 3–6, 6–3 a 7–5, když v rozhodujícím setu dohnal ztrátu podání a stav 1–3. V probíhající sezóně i své dosavadní kariéře si připsal po triumfech v Mnichově a Stockholmu třetí turnajové vítězství na okruhu ATP Tour. V 19 letech se stal nejmladším pařížským šampionem od Borise Beckera z roku 1986. Cestou turnajem porazil celkem pět hráčů z první světové desítky – světovou desítku Hurkacze, devítku Rubljova, jedničku Alcaraze, 16 zápasu neporaženou osmičku Augera-Aliassima a sedmičku Djokoviće, čímž se stal vůbec prvním tenistou, který na jednom turnaji mimo Turnaj mistrů porazil takový počet takto vysoko postavených soupeřů. Bodový zisk jemu samotnému zajistil, že se v novém vydání žebříčku ATP jako vůbec první Dán poprvé posunul do první světové desítky, kterou uzavíral. Na pokraji vyřazení se ocitl již v prvním kole, když musel proti Stanu Wawrinkovi odvracet celkem tři mečboly. Djoković prohrál v sérii Masters první z 31 odehraných finále, v nichž získal úvodní set.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03=
| RD1-team03= D Evans
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= B Nakashima
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= C Moutet
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= B Ćorić
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=4

| RD1-seed07=
| RD1-team07= M Kecmanović
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= C Norrie
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=14
| RD1-team09= P Carreño Busta
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= A Ramos-Viñolas
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= D Shapovalov
| RD1-score11-1=62
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= F Cerúndolo
| RD1-score12-1=77
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=4

| RD1-seed13=
| RD1-team13= R Bautista Agut
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= T Paul
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= S Tsitsipas
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= D Evans
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= C Moutet
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=77
| RD2-seed04=12
| RD2-team04= C Norrie
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=63

| RD2-seed05=14
| RD2-team05= P Carreño Busta
| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= D Shapovalov
| RD2-score06-1=62
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=4

| RD2-seed07=
| RD2-team07= T Paul
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=77
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= R Nadal
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=64
| RD2-score08-3=1

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= S Tsitsipas
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= C Moutet
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=63
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=14
| RD3-team03= P Carreño Busta
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= T Paul
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=5
| RD4-team01= S Tsitsipas
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= T Paul
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}

 Kvalifikace 
 Nasazení hráčů 

 Kvalifikanti 

 Šťastný poražený 
  Fabio Fognini'''

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2022
ATP Tour 2022